Eerste divisie (1981/1982) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w sezonie 1981/1982 w Holandii, będący zapleczem najwyższej klasy rozgrywek – Eredivisie.

Tabela ligowa na koniec sezonu

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
1981 w Holandii
1982 w Holandii